

Persone 
 Amal Fashanu – giornalista britannica
 John Fashanu – ex calciatore inglese, attaccante
 Justin Fashanu – calciatore inglese, attaccante

Altro 
 Forbidden Games: The Justin Fashanu Story – film documentario del 2017, diretto da Jon Carey ed Adam Darke